Sherrard est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Charles Sherrard (1848-1928 ou 1938), rugbyman et ingénieur militaire anglais ;

Sherrard est un aussi un toponyme : 
 Sherrard, un village du comté de Mercer dans l'Illinois, aux États-Unis.
  (Chutes de Sherrard), chute d'eau en Australie.

Voir aussi